Kastellet kan syfta på:

Kastellet, Stockholm – en byggnad på Kastellholmen i centrala Stockholm
Kastellet, Köpenhamn – ett citadell i Köpenhamn
Kastellet i Pattijoki – en så kallad jättekyrka som utgörs av ett rektangulärt stenhus från stenåldern i Norra Österbotten
Karlshamns kastell – en befästning på Frisholmen i Karlshamns hamninlopp
Vaxholms kastell – en befästning på holmen mellan Vaxön och Rindö

Se även 
Kastell
Kastal